Tatane peut désigner :
une chaussure
une association créée par Vikash Dhorasoo
un personnage de la série de bande dessinée La Ribambelle
un mois du calendrier pataphysique